Верхняя Белка —  село в Пустомытовском районе Львовской области Украины.
 Верхняя Белка —  река в Гдовском районе Псковской области России, впадает в озеро Забельское